Martin Conway kan syfta på bland andra:

* Martin F. Conway (1829–1882), amerikansk politiker 
 Martin Conway, 1:e baron Conway (1856–1937), engelsk konstkritiker, politiker och bergsbestigare
 Martin Conway (född 1974), irländsk politiker